Саньмао — персонаж китайських коміксів, створений Чжаном Лепіном.
 Саньмао — псевдонім китайської письменниці Чень Маопін.